Glorieuses steht für:

 Îles Glorieuses, unbewohnte Inselgruppe im Indischen Ozean
 Trente Glorieuses, Bezeichnung für den Zeitraum 1945 bis 1975 in Frankreich
 Nationales Naturschutzgebiet Glorieuses-Archipel, Gebiet um die Inselgruppe Îles Glorieuses
 Les Trois Glorieuses, ehemalige Nationalhymne der Republik Kongo von 1970 bis 1991
 Les Trois Glorieuses (Fest), Fest zur Weinernte im Burgund